Kenttä is een aanduiding uit het Fins; het betekent veld. In Zweden en Finland is er een aantal topografische namen die naar Kenttä verwijzen:

Dorp
Kenttä (Pajala); dorp in Zweden; Pajala (gemeente)

Rivier
Kenttärivier (Pajala); rivier binnen Pajala (gemeente)
Kenttärivier (Kalix); zijrivier van de Kalixrivier

Meer
Kenttämeer; meer binnen Pajala (gemeente)
tien andere meren met die naam

Overig
Kenttäsaari (Kätkesuando); eiland bij Kätkesuando
Kenttäsaari (Maunu); eiland bij Maunu